Hylaeus annulatus  — вид одиночных пчел рода Hylaeus из семейства Colletidae. Северная Евразия и Северная Америка.

Распространение 
Широко распространённый в Голарктике вид: от Испании и Северной Европы до Чукотки и Дальнего Востока. В Неарктике от Аляски до Новой Шотландии и на юг до Мексики. В России повсеместно: европейская часть, Западная и Восточная Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, включая Якутию, Магадан, Сахалин и Курильские острова.

Описание 
Мелкие одиночные почти неопушенные пчёлы, длина 6—7 мм; тело чёрного цвета с белым или жёлтым рисунком на голове, груди и ногах. Гнездятся в сухих ветвях, пыльцу переносят в зобике, так как не имеют специального пыльцесобирательного аппарата. Отличаются расширяющимся к вершине (почти вдвое) скапусом усиков.

Примечания

Литература 
 Chen, X.; Xu, H. (2009). A key to species of the genus Hylaeus (Hymenoptera: Colletidae) from mainland of China with descriptions of new species and new records. — Zootaxa, 1974: 31-50.
 Chen, X.; Xu, H.; Dathe, H.H. (2010). New subgenus of genus Hylaeus (Hymenoptera: Colletidae) with two new records from China. — Entomological science, 13(1): 116—120. doi: 10.1111/j.1479-8298.2010.00362.x
 Dathe, H. H. (2010). Studies on systematics and taxonomy of the genus Hylaeus F. (6). Species of Asian high mountains and remarks on some other Asian species (Hymenoptera, Anthophila, Colletidae). — Linzer biologische Beiträge, 42(1): 43-80.

Ссылки 
 Hylaeus annulatus — Faunaeur.org 
 Hylaeus annulatus — Catalogue of Life 
 Hylaeus annulatus — Animal Diversity 
 Hylaeus annulatus — Eol.org 

Коллетиды
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки